Jekatyerina Lvovna Durova,  (Moszkva, 1959. július 25. – Moszkva, 2019. december 13.) orosz színésznő.

Filmjei 
Mozifilmek
 Iskolai valcer (Школьный вальс) (1979)
 Уникум (1983)
 Единица «с обманом» (1984)
 Сон в руку, или Чемодан (1985)
 Veniks. Половые щётки (1991)
 Дорога в Парадиз (1991)
 Градус чёрной луны (1992)
 Ченч (1994)
 Téli utazás (Юрьев день) (2008)
 Гоп-стоп (2011)
 Частное пионерское (2013)

Tv-filmek
 Дульсинея Тобосская (1980)
 Фантазии Фарятьева (1982)
 Зелёный фургон (1983)
 Транзит для дьявола (2002)
 Бриллианты для Джульетты (2005)
 Вдовий пароход (2010)

Tv-sorozatok
 Москва. Центральный округ (2003)
 Уйти, чтобы вернуться (2014, 16 epizódban)
 Кровавая барыня'' (2018, egy epizódban)

Jegyzetek

 

 

1959-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Orosz nők
Moszkvaiak